Schwartz Sándor
 Schwartz Sándor (1908–1992), izraeli nevén Yeshayahu Tishbi, filozófus
 Schwartz Sándor (1909–1994) román válogatott magyar labdarúgó
 Schwartz Sándor (1963–2019) Magyarországon az első szívátültetésen (1992) átesett személy

Schwarz Sándor
 Schwarz Sándor (1911–2007) zsidó származású magyar író, holokauszttúlélő